Танат:
 Танатос (Танат) — в греческой мифологии олицетворение смерти, сын Нюкты и Эреба, брат-близнец бога сна Гипноса.
 Танат — село в Восточно-Казахстанской области Казахстана в подчинении городской администрации Семея.
 Танат — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Танат — традиционное мужское имя у чукчей.
 Танат Жайлибеков (1929—1989) — заслуженный артист Казахской ССР (1966).
 Танат Акимжанович Нусербаев (род. 1988) — казахстанский футболист, полузащитник и капитан клуба «Астана» и национальной сборной Казахстана.
 Амангельдинов, Танат Талгатович(род. 1992) - друг Данияра и Даурена.